AGQ steht für:
 Artland-Gymnasium Quakenbrück
 Agrinion Airport (IATA-Code), Flughafen von Agrinio, Westgriechenland, Griechenland

agq steht für:
 Aghem (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache in der Nordwestprovinz Kameruns

Abkürzung